Baya Belal est une actrice française alternant tournages en France et au niveau international (Le Cochon de Gaza, Incendies de Denis Villeneuve, Munich de Steven Spielberg, Braqueurs de Julien Leclercq ).

Filmographie 
 2023 : Le Secret de la grotte (TV) de Christelle Raynal
 2021 : Désigné coupable
 2017 : Épouse-moi mon pote de Tarek Boudali
 2017 : À la dérive (TV) de Philippe Venault : Hafida
 2013 : Mohamed Dubois de Ernesto Ona
 2012 : À perdre la raison de Joachim Lafosse
2012 : Cheba Louisa : Nadia
 2011 : En héritage (c.m.) de Reda Mustafa
 2011 : Le Cochon de Gaza () de Sylvain Estibal : Fatima
 2011 : Les Mythos de Denis Thybaud : Fatima 
 2009 : Incendies de Denis Villeneuve : Maika
 2009 : La petite Lilia de Reda Mustafa
 2008 : Ma poubelle géante (c.m. vidéo) d'Uda Benyamina : Leila 
 2008 : Les Derniers jours du monde de Jean-Marie et Arnaud Larrieu : la mère Lae
 2008 : Choisir d'aimer de Rachid Hami : Sarah
 2006 : Djihad (TV) de Félix Olivier : Zahra  
 2006 : Harkis (TV) : Aïcha 
 2006 : SOS 18 (série TV) : Eliane (épisode Insalubre)
 2005 : Munich de Steven Spielberg : une Palestinienne qui regarde la TV  
 2003 : Viva Laldjérie de Nadir Moknèche : Madame Sassi  
 2002 : Le Porteur de cartable de Caroline Huppert : Madame Houchène
 2001 : Leïla de Gabriel Axel
 2001 : La Fille de Keltoum de  Mehdi Charef : Nedjma
 1998 : Le Gone du Chaâba de Christophe Ruggia
 1997 : PJ (série TV) : Zora Benasser (épisode Famille interdite)
 1997 : Vents d'échappées (c.m.) d'Omar Ladgham  
 1995 : Raï de Thomas Gilou
 1989 : La Nuit miraculeuse d'Ariane Mnouchkine
 1989 : L'Indiade ou l'Inde de leur rêve (TV) de Bernard Sobel

Liens externes 

Actrice française de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)